Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van september 2019 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 27 september 2019.

Vrouwen 09